Абадиди су одредница која може бити:
 Абадиди (династија) - мухамеданска династија у јужној Шпанији
 Абадиди (секта) - муслиманска секта основана у Ираку у VIII веку